Quai Desaix peut désigner : 
 l'ancien nom du quai de la Corse, à Paris
 le quai Desaix à Strasbourg.

Ils portent le nom du général Louis Charles Antoine Desaix (1768-1800).